

Dans la Bible 
 Uriel, archange

Dans le monde animal 
 Uriel, étalon

Patronymes 
 Kayemb Uriël Nawej, écrivain raëlien
 Uriel Antuna, footballeur mexicain
 Uriel da Costa, philosophe portugais
 Uriel Feige, informaticien israélien
 Uriel Frisch, physicien français
 Uriel Jones, batteur américain
 Uriel Sebree Hall, homme politique américain
 Uriel von Gemmingen, archevêque de Mayence
 Uriel Weinreich, linguiste américain